Калистрат Ефимович Нездыменко (1895—1958) — советский государственный и партийный деятель, председатель Оргкомитета Президиума Всеукраинского ЦИК по Каменец-Подольской области (1937—1938).

Биография 
Член РКП(б) с 1919 года.

В 1934 году являлся заведующим организационным отделом Винницкого городского комитета КП(б) Украины, затем — по сентябрь 1937 года — первый секретарь Изяславского районного комитета КП(б) Украины (Шепетовский округ Винницкой области).

С сентября 1937 по 1938 год — председатель Организационного комитета Президиума Всеукраинского ЦИК по Каменец-Подольской области.

К 1941 году — начальник Днепропетровского речного порта, специальный уполномоченный Наркомречфлота по руководству речным флотом в районе Днепропетровска.

С 1942 по 1944 год — начальник Новосибирского речного порта.

С 1946 года — директор Днепропетровской кондитерской фабрики.

Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва, член комиссии по законодательным предположениям Совета национальностей.

Награды 
 1943 — Орден Знак Почёта
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Примечания

Литература 
 
 
 

Персоналии:Винница
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Персоналии:Винницкая область
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Председатели Хмельницкого облисполкома